Střítež può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Střítež, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Střítež, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Střítež, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Střítež, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Střítež, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella Moravia-Slesia
Střítež, comune del distretto di Český Krumlov, in Boemia Meridionale
Střítež nad Bečvou, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín
Střítež nad Ludinou, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Střítež pod Křemešníkem, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina